Ceres steht für:
 Ceres (Mythologie), römische Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit
 (1) Ceres, Zwergplanet im Asteroidengürtel, benannt nach der römischen Göttin Ceres
 Ceres (Computersystem), von Niklaus Wirth entwickeltes Computersystem aus dem Jahre 1986
 Ceres, australisches Agrarflugzeug, siehe Commonwealth Ceres
 Ceres, französische Traktorenbaureihe, siehe Renault Ceres
 Ceres, dänische Biermarke, siehe Royal Unibrew #Ceres
 Ceres, österreichische Lebensmittelmarke, siehe Johann Schicht #Ceres
 Ceres, philippinisches Fernbusunternehmen, siehe United City FC #Ceres

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ceres (Iowa)
 Ceres (Kalifornien)
 Ceres (New York)
 Ceres (Oklahoma)
 Ceres (Virginia)
 Ceres (Washington)
 Ceres (West Virginia)

Weitere Orte:
 Ceres (Aculau), Dorf im osttimoresischen Suco Aculau
 Ceres (Südafrika), Stadt in der Provinz Westkap in Südafrika
 Ceres (Goiás), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Goiás
 Ceres (Piemont), Gemeinde im Piemont (Italien)
 Ceres (Argentinien), Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe
 Ceres (Schottland), Dorf in Schottland
 Ceres, Ort in der australischen LGA Greater Geelong City

Schiff:
 Ceres (Schiff, 1867), Segelschiff von Den Kongelige Grønlandske Handel

Cérès steht für:
 Cérès, eine der ersten Briefmarkenausgaben Frankreichs, siehe Un franc vermillon
 Cérès (Katalog), französischer Briefmarkenkatalog

CERES steht als Abkürzung für:
 drei am 16. November 2021 gestartete Satelliten. Damit überwacht Frankreichs Verteidigungsministerium weltweit Radarquellen.
 Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, uruguayische Denkfabrik, siehe Centro Latinoamericano de Economía Humana
 Centrum für Religionswissenschaftliche Studien, Research Department der Ruhr-Universität Bochum
 Clouds and the Earth’s Radiant Energy System, meteorologisches Erdbeobachtungsexperiment
 Coalition for Environmentally Responsible Economies, US-amerikanische Nichtregierungsorganisation zur Förderung von Nachhaltigkeit

C.E.R.E.S. steht als Abkürzung für:
 Centre for European Energy Strategy, Denkfabrik in Brüssel, siehe Rolf Linkohr #C.E.R.E.S.

Siehe auch:
 Ceres-Nunatakker
 Keres
 Zerres

Abkürzung